

Geografia 
 Tune – municipalità della Sealandia, in Danimarca
 Tune – ex municipalità della Norvegia

Persone 
 Dire Tune – maratoneta etiope
 Tommy Tune – attore, ballerino e cantante statunitense

Altro 
 Tune.PK – sito internet di video sharing
 Tune Ventures – azienda malese
 Nave di Tune – imbarcazione vichinga
 Pietra di Tune – pietra runica norvegese
 Tune – film del 2007 diretto da Jan Troell

Pagine correlate 
 Toon
 Tunes